Zopilote puede referirse a:

 Coragyps atratus, un ave accipitriforme perteneciente a la familia Cathartidae.
 Piscidia grandifolia, una planta con flores de la familia de las fabáceas.
 Rubén Isaac Albarrán Ortega (n.1967), vocalista de la banda de rock alternativo Café Tacvba.
 Los Zopilotes (1993-2007), banda peruana de rock.

Nahuatlismos